За́ново:

 Заново — посёлок в Липецкой области
 Заново — железнодорожная станция в Липецкой области